Юлиа́н Пши́бось (; (5 марта 1901, Гвозьница-Дольна, Австро-Венгрия (ныне Подкарпатское воеводство) — 6 октября 1970, Варшава) — польский поэт, эссеист, переводчик и публицист. Дипломат. Лауреат Государственной премии ПНР (1964).

Ведущий поэт краковского «Авангарда» начала 1920-х годов. Новатор.

Биография 
Еще будучи учеником гимназии, увлекался социалистической и анархистской литературой. С 1918 — член Польской военной организации. Участник акций саботажа и диверсий против австрийских властей. В конце 1918-начале 1919 — участвовал в сражениях за Львов.

Окончив гимназию добровольцем в июне 1920 вступил в ряды Войска Польского и участвовал в польско-большевистской войне, сражении под Львовом и Красне, где был взят в плен, но бежал.

К тому времени, когда Пшибось окончил Ягеллонский университет в Кракове в 1924 году, он уже начал публиковать свои стихи и прозу в журнале «Zwrotnica», одном из основных печатных средств краковского поэтического авангарда.

В своих ранних работах, первых сборниках стихов «Винты» (1925) и «Обеими руками» (1926), он представил свою теорию поэзии как новую языковую систему, характеризующуюся краткими, но, вместе с тем, сложными метафорами.

Реализовал программу группы краковского «Авангарда», в которую входил: отказ от поэзии как выражения чувств в пользу рационалистической конструкции стиха, метафоризация переживаний, понимание поэзии как автономной языковой конструкции.

В 1930-е годы в творчестве Пшибося появляются социальная проблематика, мотивы общественного протеста («В глубь лес» (1932) и «Уравнение сердца» (1938). В стихах послевоенных лет он придерживался основных положений авангардистской поэзии.

Автор статей и эссе о литературе и искусстве («Смысл поэзии» (1963); «Записки без даты» (1970)).

С 1931 по 1933 год писал также для журнала «Linia» («Линия»), был членом группы под названием «AR» («Революционных художников») в Лодзи (1930—1935).

Во время Второй мировой войны жил во Львове и оккупированной нацистами Гвозьнице, писал стихи для движения Сопротивления.

После войны работал на государственной службе в качестве дипломата и польского посла к Швейцарии (1947—1951).

Избирался председателем Союза писателей Польши.

Избранная библиография 
Сборники стихов:

 Śruby (1925)
 Oburącz (1926)
 Z ponad (inna spotykana wersja tytułu — Sponad) (1930)
 W głąb las  (1932)
 Równanie serca (1938)
 Póki my żyjemy (1944)
 Miejsce na ziemi (1945)
 Najmniej słów (1955)
 Narzędzie ze światła (1958)
 Próba całości (1961)
 Więcej o manifest (1962)
 Na znak (1965)
 Kwiat nieznany (1968)

Награды 
 Офицерский крест Ордена Возрождения Польши
 Золотой крест Заслуги
 Орден «Знамя Труда» 1 степени
 Медаль «10-летие Народной Польши»
 Нагрудный знак 1000-летия польского государства

Память 
В Гвозьнице-Дольной создан Биографический музей Юлиана Пшибося (филиал Жешувского краеведческого музея).

Примечания

Ссылки 
 Julian Przyboś

Польские поэты
Лауреаты Государственной премии ПНР
Поэты Польши
Поэты Польши XX века
Эссеисты Польши
Публицисты Польши
Послы Польши в Швейцарии
Участники Советско-польской войны (Польша)
Члены Польской объединённой рабочей партии
Выпускники Ягеллонского университета
Председатели Союза польских писателей
Члены Польской военной организации